Blessed Are… — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, записанный и выпущенный в 1971 году.

Об альбоме 
Blessed Are… последний альбом Баэз на лейбле Vanguard Records, с которым она сотрудничала 11 лет с начала своей карьеры. Он содержит кавер-версию «The Night They Drove Old Dixie Down» группы The Band, которая достигла третьего места в Hot 100, сам альбом достиг 11 места в Billboard 200. На нём также присутствуют версии песен The Beatles, The Rolling Stones, Криса Кристофферсона, а также значительное число композиций собственного сочинения.

Оригинальное виниловое издание состоит из двух пластинок и одного семидюймового бонусного диска, включающий две песни: «Maria Dolores» и «Deportee». В переиздание 2005 года на бонусный диск вошла также «Warm And Tender Love».

Список композиций

Участники записи 
 Kenneth Buttrey — барабаны
 Pete Wade — гитара
 Norman Blake — гитара, резонатор добро
 Charlie McCoy — губная гармоника
 Horns — Memphis Horns, The
 David Briggs — клавишные
 Norbert Putnam — бас
 The Nashville Strings — струнные
 Buddy Spicher — скрипка
 The Holladay Singers, The Town And Country Singers — вокал

Примечания

Ссылки 

  Blessed Are… на официальном сайте
 Blessed Are… на «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз
Альбомы Vanguard Records